Alfred Boegner (1851-1912), pasteur protestant et missiologue.
 Jean-Marc Boegner (1913-2003), diplomate français, fils de Marc Boegner.
 Marc Boegner (1881-1970), pasteur protestant, président de la Fédération protestante de France de 1929 à 1961, neveu d'Alfred Boegner.
 Michèle Boegner (1941-2021), pianiste française, fille de Philippe Boegner.
 Philippe Boegner (1910-1991), journaliste, patron de presse et écrivain français, fils de Marc Boegner.
 Sophie Boegner (1952), directrice de sociétés, fille de Jean-Marc Boegner.

Homonymie de patronyme